Даника Сью Патрик (; род. , , США) — американская автогонщица. «Новичок года» серии IRL IndyCar 2005 года и «Новичок года» в Indy 500 2005 года.

Общая информация 
Родители — Терри Хосе Патрик и Беверли Энн (урожденная Флэтен) встретились на гонках на снегоходах в 1970-х — Беверли помогала одному из друзей в качестве механика. Терри же был одним из участников соревнований.

В настоящее время оба родителя помогают дочери — отец заведует её сайтом и сопровождает дочь на континентальных соревнованиях. Мама же заведует бизнес-проектами, в которых так или иначе занята Даника.

В 2005—2013 года Даника была замужем за физиотерапевтом Полом Эдвардом Хоспенталем (род.1966)

В 2005 году, в связи с выходом замуж, она приняла католичество.

Ходило много слухов, что Даника встречается с кем-то из пилотов и именно это стало причиной разрыва отношений с Полом Хоспенталем. 24 января 2013 года Патрик официально заявила, что встречается с Риком Стэнхаусом-младшим (чемпион 2011 и 2012 года NASCAR Nationwide Series).

Американка далеко не самый примерный водитель в обычной жизни. Несколько раз она получала штрафы за превышение скорости.

Даника в СМИ 
6 июня 2005 Патрик побывала на обложке журнала Sports Illustrated, став первым пилотом Indy 500, удостоенным этого права со времён Эла Анзера в 1987 году одержавшего тогда свою невероятную четвёртую победу. Позже Даника снималась для таких изданий как FHM и Sports Illustrated (Пляжный выпуск).

Также американка появлялась в нескольких рекламных роликах, мелькала в клипах ряда звёзд музыки, участвовала в нескольких программах на автомобильную тематику на американском телевидении.

В мае 2006 Патрик опубликовала свою автобиографию — Danica: Crossing the Line.

В 2008 году она выиграла приз лучшей спортсменки по версии детей.

Даника сотрудничает со спортивным агентством IMG.

Даника в кино и на ТВ 
Американка сыграла в одном из эпизодов сериала C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк, где она сыграла гонщицу, подозреваемую в убийстве.

Патрик появлялась в клипе Jay-Z на песню «Show Me What You Got».

Нарисованная Даника появилась в 7-м эпизоде 22-го сезона мультсериала «Симпсоны», подравшись с Мардж в воображении Гомера.

Появлялась в сериале «Реставрация по-американски», 6 сезон, 11 серия / American Restoration (2014) просто как участница автогонок — Рику Дейлу (Rick Dale), хозяину и руководителю мастерской «American Restoration» поручили разработать и изготовить приз для победителя автогонок «2014 History 300 at Charlotte Motor Speedway — NASCAR Nationwide Series». Даника Патрик появляется в кадре на девятнадцатой минуте этой серии, благодарит Рика за «классный приз» и жмёт ему руку. Рон (Ron Dale), младший брат Рика, заочно влюблён в Данику и мечтает с ней познакомится в день соревнований, но растерявшись при встрече, упускает свой шанс!

В 8 серии "Poor and Stupid" 14 сезона сериала Саус Парк Даника среди пилотов Nascar на пресс-конференции перед гонкой на которой Эрик Картаман официально дебютирует как пилот команды Vagisil. После жаркой палемики на пресс-конференции Эрик твёрдо решает стать "Еще беднее и тупее чем эта тёлка". В процессе гонки Картман сначала ломает машину Даники а на следующем круге сбивает ее саму, после чего в радиопереговорах с командой утверждет что Даника пыталась его остановить.

Даника в компьютерных играх 
В 2017 году Даника была представлена в мобильной игре Real Racing 3 в качестве первой женщины гонщицы.

Гоночная карьера

Ранние годы 
Родившись в Белойте, Патрик провела большую часть детства в Роско. В 1992 году, в возрасте 10 лет, она проводит свои первые гонки в картинге на трассе Sugar River Raceway в Бродхеде, Wisconsin. Позже Даника выигрывает несколько гонок Мировой картинговой ассоциации.

В 16 лет, в целях развития своей гоночной карьеры, она переезжает в Великобританию — в английский Милтон-Кинс. Там американка выступает в различных местных сериях, пересекаясь в различных соревнованиях в том числе и с будущим чемпионом Формулы-1 Дженсоном Баттоном. Среди прочего ей удаётся добиться второго места в фестивале британской Формулы-Форд, что стало лучшим достижением для женщин-гонщиц в этом соревновании на тот момент.

Альянс с Team Rahal 
В 2002 году Даника возвращается в Северную Америку, подписывая контракт с командой Бобби Рэйхола. В рамках этой программы Патрик участвует в Barber Dodge Pro Series, затем переходит в Toyota Atlantic Championship. За два сезона в этой серии американка выигрывает одну поул-позицию и заканчивает свой второй сезон на 3-й позиции. Удовлетворившись подобными результатами, Бобби переводит Данику в основную команду — в серию IRL IndyCar.

Стартовый год оказался также вполне удачен. В мае Патрик становится четвёртой женщиной, пробившейся на старт Indy 500, причём заняв на старте 4-е место (причём её попытка на предквалификационной тренировке была быстрее итогового времени поула) — рекордное для женщин-гонщиц на тот момент. И в самой гонке Даника продолжает бить рекорды для женщин-гонщиц: она первой возглавляет гонку, позже она даже борется за победу, но чуть заглохшая на пит-стопе машина, небольшая авария по ходу гонки и вынужденная экономия топлива на последних кругах приводит её лишь на четвёртое место на финише. Однако этого оказывается достаточно для звания лучшего новичка соревнования, а также становиться очередным рекордом в гонке для женщин (побив достижение Джанет Гантри 1978 года).

2 июля 2005 года трио Rahal Letterman Racing выигрывает квалификацию на Kansas Speedway, а Даника завоёвывает свою первую в карьере поул-позицию (повторив достижение Сары Фишер, установленное в 2002-м году в рамках квалификации на трассе Kentucky Speedway). 13 августа Даника выигрывает свою вторую квалификацию — на Kentucky Speedway (сама сессия отменена из-за дождя, решётка сформирована по лучшему кругу во время тренировок). В том же году она берёт поул-позицию ещё и на Chicagoland Speedway, повторив тем самым тогдашний рекорд серии по числу стартов с первой позиции в дебютный сезон (достижение ранее было установлено Томасом Шектером).

По итогам года Даника 7 раз финишировала в Top10 и, набрав 325 очков, закончила дебютный сезон на 12-й позиции. Параллельно ею был выигран титул лучшего новичка серии того сезона.

В январе 2006 года Патрик принимает участие в 24 часах Дайтоны. Экипаж команды Childress-Howard Motorsports преодолевает из-за различных проблем лишь 273 круга и значится в финальном протоколе на 50-м месте.

Стартовую гонку, несмотря на третье место в квалификации, пришлось пропустить — команда снялась с этапа после гибели на предгоночной тренировке одного из своих пилотов — Пола Даны. Фактический старт сезона перенёсся на следующий этап — в Сент-Питерсберге.

Indy 500 американка проводит хуже, чем год назад — и в квалификации и в гонке она восьмая.

Сам же сезон получился вдвойне сложным — после гонки в Улткинс-Глене RLR переходит на шасси компании Dallara. Тем не менее Даника 8 раз в 13 гонках финиширует в Top10 и, набрав 302 очка, заканчивает сезон на 9-й строчке.

2007. Переход в Andretti-Green Racing 

25 июля 2006 был анонсирован переход американки в команду Майкла Андретти в 2007 году. Предполагалось, что она будет пилотировать болид № 7, заменив в нём Брайана Херту. Спонсорами машины должны были выступить Motorola, XM radio и Go Daddy.

Стартовая гонка за AGR не задалась — на этапе в Хомстеде она попадает в аварию на пит-лейне на 154-м круге и финиширует лишь 14-й.

В апреле был открыт официальный фан-клуб пилотессы — The Danica Maniacs, расширив возможности общения между американкой и её поклонниками.

В Indy 500 Даника претендовала на улучшение собственного результата двухлетней давности — в тот момент, когда в середине гонки заезд надолго прервался из-за пошедшего дождя, Даника шла в середине лидировавшего в гонке трио Andretti-Green. После возобновления гонки Патрик и команда не угадали со временем пит-стопа и, в результате, к моменту остановки гонки из-за аварии Марко Андретти (после этого заезд не возобновили) она была лишь 8-й.

Через этап, во время гонки на Texas Motor Speedway, состоялся лучший финиш американки. Даника всю гонку шла в лидирующей группе и, в итоге, смогла финишировать третьей.

Во второй половине сезона, во время гонки на Michigan International Speedway, у американки был реальный шанс побороться за победу. Даника избежала массового завала после аварии Франкитти и Уэлдона, однако вынужденный пит-стоп из-за медленного прокола отбросил её лишь на 7-е место.

Позже, на этапе в Детройте Патрик удаётся ещё улучшить свой лучший финиш в гонках серии. Даже несмотря на участие в нескольких авариях она умудряется не повредить серьёзно машину и, незадолго до финиша, едет пятой. На последних кругах случается небольшая авария с участием Бадди Райса, Дарио Франкитти и Скотта Диксона. Американке удаётся удачно проскочить это место, в результате чего ей удаётся проскочить на второе место.

В целом в том сезоне американка 11 раз в 17 гонках финиширует в Top10, набирает 424 очка и занимает рекордное для себя 7-е место в общем зачёте.

2008—2009 

В сезоне-2008 Даника реализовала свой очередной шанс на выигрыш гонки — 20 апреля, во время гонки в японском Мотеги, судьба гонки решалась в «топливной» концовке. Сохранив чуть больше горючего, Даника обошла на последних кругах лидировавшего Элио Кастроневеса и выиграла свою первую гонку в серии, параллельно эта победа стала первой выигранной гонкой для женщин-пилотов как на этапах IRL IndyCar, так и во всех гонках «чампкаров».

В целом сезон получился несколько слабее предыдущего: Indy 500 завершились досрочно после столкновения на пит-лейне с Дэном Уэлдоном. Однако 10 финишей в Top10 по ходу сезона и 379 набранных по ходу сезона зачётных баллов позволяют ей закончить год шестой в общем зачёте и лучшей из пилотов, выступающих под американским флагом.

В межсезонье Даника вновь принимает участия в 24 часах Дайтоны. Экипаж команды Childress-Howard Motorsports #2 преодолевает 702 круга и финиширует 8-м в общем зачёте.

Сезон-2009 не запомнился какими-то особыми достижениями, однако ровно проведённая первая часть сезона позволила сразу вырваться на лидирующие позиции в чемпионате, которые, даже при заметно упавших во второй половине турнирного года результатах, удалось сохранить. Американка завершает год пятой, набрав 393 очка.

В мае того года Патрик впервые за несколько сезонов удаётся избежать всяческих неприятностей во время Indy 500. Стартовав десятой, Даника уверенно проводит всю гонку и уступает на финише только Элио Кастроневесу и Дэну Уэлдону.

После гонки в Канзасе изменилась привычная чёрно-синяя раскраска Dallara #7 — новым титульном спонсором машины американки стала компания Sprint Nextel и её бренд Boost Mobile.

Следует отметить маленький спортивный подвиг Даники во время городского этапа в Торонто. Стартовав лишь 18-й (вся команда начинала гонку из низов, после неудачно проведённой квалификации), американка отыгрывает по ходу гонки 12 позиций и финиширует шестой.

Одним из слагаемых итогового пятого места в чемпионате становятся 5 попаданий в Top5 на финише в первых гонках сезона. Столь высокое место ещё дополнительно ценно тем, что она стала лучшей из пилотов, выступающих не за Chip Ganassi Racing и Team Penske. Также она вновь становится лучшим представителем США в итоговой таблице чемпионата.

2010 
В следующем сезоне американка решила параллельно участвовать сразу в двух сериях — на полном расписании за команду Майкла Андретти в IRL IndyCar и на ограниченном — за JR Motorsports в NASCAR Nationwide Series. В обеих сериях её спонсором выступил сайт GoDaddy.com.

Сезон в основном первенстве — в IRL IndyCar — получился одним из худших за последние годы. В Indy 500 американка проводит свою худшую квалификацию, попав лишь на восьмой ряд стартовой решётки. Впрочем, в гонке удалось отыграться — обойдя 17 соперников по ходу гонки, Даника финиширует шестой — следом за Скоттом Диксоном.

В дальнейшем, несмотря на два вторых места (на этапах в Homestead-Miami Speedway и Texas Motor Speedway) американка с большим трудом цепляется за Top10 общего зачёта чемпионата. При этом Даника финиширует во всех гонках того сезона.

Опыты в сток-каровских чемпионатах начались 6 февраля, в гонке серии ARCA на Daytona International Speedway, где, управляя Chevrolet № 7, она финишировала на шестом месте. Неделей позже она участвовала в гонке NASCAR Nationwide Series на этом же треке. Гонка закончилась задолго до финиша, когда Патрик попала в завал с участием 12 машин. В дальнейшем, без особых успехов, было проведено ещё несколько гонок серии.

Единственное попадание в Top10 состоялось на этапе NASCAR K&N Pro Series East в Довере, где она финишировала 6-й.

2011

Слухи о Формуле-1 
В СМИ в разное время появлялась информация о возможных тестовых заездах Даники в Honda (в ноябре 2008 года),, однако незадолго до этого команда объявила об уходе из чемпионата и тесты были отменены.

Спустя год в печати появлялась информация о возможном участии Даники в проекте US F1, который предполагал выйти на старт сезона-2010 чемпионата мира. Даника отрицала заинтересованность в контракте с командой.

После объявления о возрождении Гран-при США с 2012 года, глава FOM Берни Экклстоун выражал заинтересованность в участии в чемпионате к тому моменту одного из пилотов из США, в том числе и Даники.

Высказывания коллег 
В первые годы своих выступлений в IRL IndyCar результаты Патрик многими объяснялись тем фактом, что она весила меньше своих основных конкурентов (по правилам серии тех лет в расчёт брался суммарный вес машины и гонщика, то есть в этом случае команда имела возможность распределять вес более удобным образом). Позже стали взвешивать только сам болид.

После победы Даники в Мотеги, часть её коллег крайне положительно оценивала её потенциал, говоря о возможном потенциале Патрик и в других разновидностях автоспорта.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Атлантический чемпионат 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция.Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция.Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт спортсменки

 
 Профиль на сайте IRL IndyCar
 

 Интервью журналу HOT ROD

Автогонщики США
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты IRL IndyCar
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Пилоты 24 часов Дейтоны
Гонщики NASCAR